

Musica 
 Blue Murder – gruppo musicale britannico
 Blue Murder – album dei Blue Murder del 1989

Televisione 
 Blue Murder – film per la televisione del 1985 diretto da Charlie Wiener
 Blue Murder – miniserie televisiva australiana del 1995
 Blue Murder – film per la televisione del 2000 diretto da Paul Unwin
 Blue Murder – serie televisiva canadese in onda dal 2001 al 2004
 Blue Murder – serie televisiva britannica in onda dal 2003